Scheffer peut désigner :
 Ary Scheffer (1795-1858), artiste-peintre français d’origine hollandaise ;
 La rue Scheffer et la villa Scheffer, nommées en son honneur dans le 16 arrondissement de Paris ;
 Emmanuel Scheffer (1924-2012), entraîneur de football israélien ;
 Fernando Scheffer (1998), nageur brésilien ;
 Henry Scheffer (1798-1862), artiste-peintre français d’origine hollandaise ;
 Ingrid Scheffer (1958- ), neuropédiatre australienne ;
 Jaap de Hoop Scheffer (1948), homme politique néerlandais ;
 Lionel Scheffer (1904-1966), homme d'Église canadien ;
 Paul Scheffer Boichorst (1843-1902), médiéviste allemand ;
Robert Scheffer (1863-1926), poète, conteur et pamphlétaire français ;
 Rudolph Herman Christiaan Carel Scheffer (1844-1880), botaniste néerlandais.

Voir aussi